Морозе́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Мороз.

Известные носители:
 Морозевич, Александр Сергеевич (род. 1977) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Морозевич, Анатолий Николаевич (1948—2014) — белорусский учёный, ректор.
 Морозевич, Иосиф Августинович (1865—1941) — российский петрограф и геолог.

Примечания